MVY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Martha's Vineyard, Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 mvy – codice ISO 639-3 della lingua indus kohistani